Никола́й Тере́нтьев:
 Терентьев, Николай Алексеевич (род. 1996) — российский следж-хоккеист, нападающий сборной России.
 Терентьев, Николай Иванович (род. 1947) — российский инженер и учёный.
 Терентьев, Николай Терентьевич (1925—2014) — чувашский драматург, сценарист и переводчик, актёр, народный писатель и заслуженный деятель искусств Чувашской Республики.